Dries van Agt (né en 1931) est un homme politique néerlandais. Il est Premier ministre des Pays-Bas de 1977 à 1982 et donne son nom à trois gouvernements :
 Le cabinet Van Agt I (CDA-VVD) est le gouvernement des Pays-Bas de décembre 1977 à septembre 1981 ;
 Le cabinet Van Agt II (CDA-PvdA-D'66) est le gouvernement des Pays-Bas de septembre 1981 à mai 1982 ;
 Le cabinet Van Agt III (CDA-D'66) est le gouvernement des Pays-Bas de mai 1982 à novembre 1982.

Homonymie de gouvernement